Das Lied des Lebens – film del 1916 diretto da Alwin Neuß
Das Lied des Lebens – film del 2013 diretto da Irene Langemann